Frans Houben (Nederlands politicus) (1898-1976), commissaris der Koningin van Limburg
Frans Houben (Belgisch politicus) (1907-1975), senator van 1954 tot 1968
Jos Houben (Belgisch politicus) (1919), geboren als Jozef Frans Houben, senator van 1977 tot 1985 en oud-burgemeester van Berlaar
Frans Houben (glaskunstenaar) (1946), Nederlands glaskunstenaar
Frans Houben (scheidsrechter) (1947-2001), Nederlands scheidsrechter